Biblistyka:
 aparat Eutaliusza

Biologia:
 aparat gębowy
 aparat Golgiego
 aparat gnykowy
 aparat mowy
 aparat szparkowy
 aparat Webera

Chemia:
 aparat absorpcyjny
 aparat Deana-Starka
 aparat destylacyjny – destylator
 aparat Graefego
 aparat Kippa
 aparat Kocha
 aparat Orsata
 aparat Ruttnera
 aparat Soxhleta

Medycyna:
 aparat Ilizarowa
 aparat słuchowy
 aparat ortodontyczny

Organizacja:
 aparat administracyjny
 Aparat Koordynacji
 aparat państwowy
 aparat partyjny
 aparat SB

Technika:
 aparaty elektryczne
 aparat Epsteina
 aparat fotograficzny
 aparat Marcussona
 aparat skrzynkowy AB
 aparat telefoniczny
 aparat telegraficzny
 aparat zapłonowy
 aparat (informatyka)

Tekstologia
 aparat krytyczny
 aparaty kościelne

Internet
 Aparat – irańska witryna internetowa

en:Apparatus
fr:Appareil